

Proveedor

Local

Visita

Combinaciones

Portero 

Suecia
Selección de fútbol de Suecia